12/8 kan syfta på:

 12 augusti
 8 december (amerikanskt datumformat)